Четаево — название населённых пунктов в России:

 Четаево — деревня в Горномарийском районе Республики Марий Эл.
 Четаево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.

См. также 
 Четаев